Săvești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Săvești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Săvești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț